Robert I de La Marck (mort en 1487) est un duc de Bouillon et seigneur de Sedan.
Robert II de La Marck (mort en 1536) est un duc de Bouillon, seigneur de Sedan de Saulcis, de Dun, de Jamets et de Florenges.
Robert III de La Marck (1492-1537) est un duc de Bouillon, seigneur de Sedan et de Florenges, maréchal de France.
Robert IV de La Marck dit le Maréchal de Bouillon (1512-1556) est un duc de Bouillon, comte de Braine, seigneur de Sedan, de Jamets, de Raucourt, de Château-Thierry et de Nogent-le-Roi, maréchal de France.